Se llama batalla de Nola a cada una de las tres batallas libradas entre las fuerzas de Cartago, lideradas por Aníbal, y las de Roma, comandadas por Marco Claudio Marcelo, durante la segunda guerra púnica en el pueblo italiano de Nola. En las tres batallas Aníbal fue derrotado y no pudo capturar la ciudad.

 La batalla de Nola del año 216 a. C.
 La batalla de Nola del año 215 a. C.
 La batalla de Nola del año 214 a. C.